Die Adelaide Sevens 2008 (offiziell als International Rugby Sevens Adelaide 2008 bezeichnet) waren die fünfte Ausgabe des 7er-Rugby-Turniers Australian Sevens. Das Turnier fand am 5. und 6. April statt. Im Finale gewann Südafrika 15:7 gegen Neuseeland und gewann das Turnier damit zum ersten Mal.

Teilnehmer 

16 Mannschaften nahmen an den Adelaide Sevens 2008 teil:

Vorrunde 
Tabelle

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Shield

Bowl

Plate

Cup

Weblinks 
 Adelaide Sevens 2008 auf rugby7.com
 Adelaide Sevens 2008 auf worldrugby.org

Rugby 2008
Sportveranstaltung in Adelaide
City of Adelaide